Admiral Nachimov kan avse:

 Pavel Nachimov (1802–1855), rysk amiral
 Admiral Nachimov– en sovjetisk film från 1947 regisserad av Vsevolod Pudovkin, se Svarta havets hjälte

Fartyg döpta efter amiralen 
 S/S Admiral Nachimov – ett tyskt passagerarfartyg S/S Berlin sjösatt 1925, ryskt efter andra världskriget
 Admiral Nachimov (1885) – en rysk pansarkryssare 
 Admiral Nachimov – tidigare namn på den lätta kryssaren Chervona Ukraina
 Admiral Nachimov (1951) – en kryssare av Sverdlov-klass
 Admiral Nachimov (1969) – en kryssare av Berkut A-klass
 Admiral Nachimov (1986) – en robotkryssare av Kirov-klass, som ursprungligen hette Kalinin.